«Поде́мос» («Мы можем!»; ) — название нескольких политических партий:
 Подемос (Боливия)
 Подемос (Венесуэла)
 Подемос (Гватемала)
 Подемос (Испания)